Isidorus puede referirse a:

 Isidorus o Isidoro, sacerdote egipcio del siglo II.
 Isidorus de Charax, geógrafo griego nacido en Caracene del que apenas se conserva una obra y algunos fragmentos.
 Isidorus Hispalensis o Isidoro de Sevilla, santo y arzobispo de Sevilla hispanogodo.
  Isidorus Miletus o Isidoro de Mileto, arquitecto griego bizantino, célebre por ser el autor, junto con Antemio de Trales, de la basílica de Santa Sofía de Constantinopla.
 Flavius Anthemius Isidorus o Antemio Isidoro (fl. 405-436) político del Imperio Romano de Oriente, tío materno del emperador occidental Antemio.

Otros 
 Isidorus, cráter lunar que se encuentra al norte del Mare Nectaris, en la mitad oriental de la cara visible de la Luna. Su nombre honra a San Isidoro de Sevilla.